Miejscowości w USA:
 Nilwood – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
Gminy w USA:
 Nilwood (ang. Nilwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin